Stapf ist der Familienname folgender Personen:

 Bonaventura Stapf (1665–1747), Allgäuer Maler und Vergolder in der Barockzeit
 Fanny Stapf (* 1991), österreichische Reporterin und Moderatorin
 Franz Stapf (1766–1820), deutscher katholischer Geistlicher, Theologe und Hochschullehrer
 Johann Ernst Stapf (1788–1860), Arzt und Homöopath

 Judith Stapf (* 1997), deutsche Violinistin
 Kurt-Hermann Stapf (* 1939), deutscher Psychologe und emeritierter Professor
 Mang Anton Stapf (1701–1772), süddeutscher Rokokobildhauer
 Michael Stapf (1814–1875), Maurermeister, Vorsitzender des Würzburger Patriotischen Vereins

Siehe auch:
 Stapff